Yoko Ono, een Japans artieste en muzikante
 Shinji Ono, een Japans voetballer
 Ono (Fiji), een eiland in Fiji
 Ono (Futuna), een plaats op het eiland Futuna in Wallis en Futuna, een Frans overzees gebiedsdeel

Japanse plaatsen:
 Ono (Hyogo)
 Ono (Gifu)
 District Ono
 Ono (Fukui)
 Ono (Hiroshima)
 Ono (Iwate)
 Ono (Fukushima)
 Ono (Oita)
 Ono (Hokkaido)